Kullander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sven O. Kullander
 Fang Fang Kullander